Geofon (von griechisch gaia, „Erde“ und fonein, „klingen“) steht für:
 Geophon, ein geophysikalisches Messinstrument, das Schwingungen des Erdbodens in elektrische Spannungen umwandelt
 GEOFON, ein seismisches Netzwerk des GFZ Potsdam 

Siehe auch: 
 Geophon (Hörbuchverlag)
 Ozeantrommel